Picodynastornithes — клада птахів, що включає два ряди птахів — сиворакшоподібних і дятлоподібних. Таксон запропоновано у 2013 році на основі молекулярних та морфологічних досліджень.

Кладограма

Примітки 

Систематика птахів